Wilhelm der Große ist eine historische Bezeichnung für:
 Wilhelm I. (Deutsches Reich) (1797–1888), König von Preußen und ab 1871 erster deutscher Kaiser

 Wilhelm von Malavalle (um 1100–1157), Einsiedler in Italien

Wilhelm der Große steht für:
 Wilhelm der Große. Lied der Deutschen, von Hans Meyer gedichtetes, von Theodor Krause vertontes und 1897 im Verlag C. A. Challier & Co. in Berlin erschienenes Loblied auf Kaiser Wilhelm I.